WAVES (US Navy), vrouwencorps in de Amerikaanse marine.
 Waves (Charles Lloyd), album van Charles Lloyd
 Waves (Jade Warrior), album van Jade Warrior
 Waves (Katrina and the Waves), album van Katrina and the Waves
 Waves (Mike Batt), album van Mike Batt
 Waves (Rhydian), album van Rhydian.
 Waves (Ride), album van Ride
 Waves (Sam Rivers), album van Sam Rivers
 Waves (Mr. Probz), een nummer van Mr. Probz uit 2013
 Waves (film), Amerikaanse film uit 2019
 Waves (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina